Okręty US Navy o nazwie USS „Water Witch”:
 Pierwszy „Water Witch” był parowcem zbudowanym w 1844.
 Drugi „Water Witch” był oparty na zmodyfikowanym kadłubie pierwszego okrętu noszącego tę nazwę. Został zwodowany w 1847 roku. Jego maszynownia została wykorzystana w trzecim okręcie.
 Trzeci „Water Witch” był drewnianokadłubową, bocznokołową kanonierką zwodowaną w 1851 roku, która została przejęta przez wojska Konfederacji i spalona, aby zapobiec przejęciu przez Północ w czasie wojny secesyjnej

Water Witch